Strap-on dildo – wibrator/sztuczny członek przypięty do pasa/majtek, dzięki któremu kobieta może zagrać role dominującą w stosunku heteroseksualnym (pegging) lub homoseksualnym. Wiele strap-on dildo posiada obustronne działanie; mężczyzna doświadcza je poprzez członek lub wibrator, a kobieta prócz przyjemności z dominacji często jest stymulowana przez mniejszy wibrator po jej stronie pasa.

Akcesoria seksualne

de:Dildo#Strap-on